Le nom vernaculaire Chat des pampas et le nom scientifique Leopardus colocolo (synonymes Oncifelis colocolo, Lynchailurus colocolo) désignent deux à trois espèces de félins d'Amérique du Sud consécutif à une taxonomie encore débattue par la communauté scientifique et diversement traitées par les autorités internationales.

Le terme Chat des pampas désigne soit :
 Dans le modèle à une espèce, une unique espèce de félins de nom scientifique Leopardus colocolo.
 Dans le modèle à trois espèces, deux espèces de félins :
 Le Chat des pampas de nom scientifique Leopardus pajeros, reprenant l'essentiel de l'aire de répartition du Chat des pampas du modèle à une espèce.
 Le Colocolo, également appelé Chat des pampas, et de nom scientifique Leopardus colocolo.

Explications 
À l'origine, le Chat des pampas (Leopardus colocolo) désigne une espèce de félins se répartissant sur l'ensemble de l'Amérique du sud. Dans les années 1990, des études morphologiques, basées sur la couleur et le patron du pelage, des mesures crâniennes et l'observation de l'habitat tendent vers la séparation de l'espèce en trois espèces distinctes. Les études génétiques n'ont pas validé cette hypothèse.
 Le Chat du Pantanal (Leopardus braccatus)
 Le Chat des pampas (Leopardus pajeros), reprenant l'essentiel de l'aire de répartition du Chat des pampas originel.
 Le Colocolo également appelé Chat des pampas (Leopardus colocolo).

Références 

Mammifère (nom vernaculaire)
Leopardus